Аклуши — село в Бардымском районе Пермского края на реке Тулва. Входит в состав Тюндюковского сельского поселения.

Село расположено на юге Пермского края, в 10 км южнее районного центра — села Барда. В селе действует 1 детский сад и 1 начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазины, библиотека, дом культуры. Основная деятельность: личные подсобные хозяйства — выращивание капусты, картофеля, моркови.

Население 

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 432 человека, в том числе 192 мужчины и 240 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 470 человек.

В 1926 году в селе проживало 1066 башкир и 12 русских.

Достопримечательности 
Комплекс памятников археологии:
 Селище IV — V века в 2,15 км к северо-востоку от села.
 Городище рубежа н. э. в 2 км к северо-востоку от села.
 Городище IV—V веков в 1,3 км восточнее села.

Улицы 

 Г. Каримова ул.
 Г. Тукая ул.
 Кирова ул.
 Ленина ул.
 Мира ул.
 Молодёжная ул.
 Полевая ул.
 С. Сайдашева ул.
 Свердлова ул.
 Тулвинская ул.
 Хусаинова ул.

Примечания 

Населённые пункты Бардымского района